Die Flamsteed-Bezeichnungen von L bis M.



Lacerta (Eidechse)

Leo (Löwe)

Leo Minor (Kleiner Löwe)

Lepus (Hase)

Libra (Waage)

Lupus (Wolf)

Lynx (Luchs)

Lyra (Leier)

Mensa (Tafelberg)

Monocerus (Einhorn)

Legende

Siehe auch 

 Liste der nicht mehr verwendeten Flamsteed-Bezeichnungen
 Liste der Bayer-Bezeichnungen von L bis M

FlamsteedBezeichnung L